СМР — аббревиатура, может означать:

 СМР — Содействие международному развитию
 СМР — Совет муфтиев России
 СМР — строительно-монтажные работы
 СМР — синдром мужской раздражительности
 СМР — сейсмическое микрорайонирование

Примечания